Боровњице могу бити:

 Боровњице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Боровњице (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Боровњице (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Боровњице (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Боровњице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република